Schtschaslywka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schtschaslywka (Domaniwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka
 Schtschaslywka (Nowoukrajinka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka